Zhulin kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhulin (socken i Kina, lat 34,70, long 113,12), Henan, 
 Zhulin (socken i Kina, lat 34,26, long 114,72), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar